Naglfar es una banda de Black metal, procedente de Suecia y formada en 1992. El grupo está conformado por Jens Rydén y Kristoffer Olivius, conocidos antes con el nombre de "Uninterred"

Biografía 
Naglfar nació en el año de 1992 con Jens Rydén como vocalista y guitarrista, y Kristoffer Olivius, en el bajo. La banda tuvo su primera alineación completa cuando apareció Ulf Andersson de Nocturnal Rites en la batería, y Morgan Hansson y Fredrik Degerström en las guitarras. Con su nueva alineación Jens pudo enfocarse más en la vocalización. En 1994 Fredrick dejó la banda por motivos personales, después de eso Ulf dejó la banda para dedicarse más a Nocturnal Rites. En ese tiempo la banda se dedicaba a escribir y grabar su primer demo en Garageland Studio, titulado Stellae Trajectio. El demo se lanzó en noviembre de 1994. Antes de que se lanzara el álbum la banda cambió su nombre oficialmente a Naglfar.

A principios de 1995 la banda firmó con Wrong Again Records, y ese mismo verano lanzaron su primer disco Vittra. Después de grabar el álbum Mattias Holmgren dejó la banda, después de eso la banda se mantuvo inactiva durante algunos años. En 1998 se lanzó su siguiente disco, titulado Diabolical, el cual recibiría críticas positivas, con más cambios en la formación, Naglfar grabó un EP llamado Ex Inferis y otro disco llamado Sheol.

En el 2005 se lanzó el disco Pariah, con algunos de los mejores valores de la producción y canciones mucho más imaginativas, este álbum impresionó tanto a fanáticos nuevos y viejos. Al disco lo prosiguió un exitoso tour junto a Dark Funeral, recorriendo Europa y realizando varios conciertos en festivales.
En diciembre, Morgan Lie fue confirmado para bajista de la banda.

Discografía

Discos de estudio 
 Vittra (1995)
 Diabolical (1998)
 Sheol (2003)
 Pariah (2005)
 Harvest (2007)
 Téras (2012)
 Cerecloth(2020)

EP 
 When Autumn Storms Come (1998)
 Ex Inferis (2002)
An Extension of His Arm and Will (2012), Century Media

Demos 
 Stellae Trajectio (1994)
 We Are Naglfar - Fuck You! (1995)
 Maiden Slaughter (1996)

Integrantes de la banda

Integrantes actuales 
 Andreas Nilsson - Guitarra rítmica (1993 -)
 Marcus "Vargher" E. Norman - Guitarra rítmica (2000 -)
 Kristoffer "Wrath" Olivius - Bajo (1992 - 2005), Voces (2005 -)
 Mattias Grahn - Batería (1997 -)
 Morgan Lie - Bajo (Batería 1995-1997) (2005 -)

Antiguos integrantes 
 Morgan Hansson - Guitarra (1993 - 2000)
 Fredrik Degerström - Guitarra (1993 - 1994)
 Mattias Holmgren - Batería (1995)
 Ulf Andersson - Batería (1992 - 1994)
 Jens Rydén - Voces, Guitarra (principios) (1992 - 2005)

Músicos invitados 
 "Lars Nedland" - Batería (para Sheol)

Timeline

Enlaces externos 

 Official Site
 A German/English Interview with Kristoffer W. Olivius in 2005
 Naglfar Live Photos
 Myspace Oficial

Grupos de black metal melódico
Grupos de black metal de Suecia
Grupos de música de Suecia
Grupos de música de los años 1990
Grupos de música de los años 2000